Osoby o tym nazwisku:
 Halina Kunicka – polska piosenkarka
 Halina Kunicka – polska kulturystka
 Izabela Kunicka – polka aktorka i reżyserka teatralna, pedagog